Schutz kan syfta på:

 Schutz – ett efternamn, se Schütz

Geografi

Antarktis 

 Mount Schutz,

Tyskland 

 Schutz, Vulkaneifel – kommun i Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz,